A kőszívű ember fiai, Jókai Mór regénye (1869)
 A kőszívű ember fiai, magyar film (1965)

Hasonló
 Kőszívű – A Baradlay-legenda, magyar musical (2022)